Подобе́д — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Подобед, Владимир Владимирович (1918—1992) — советский астроном.
 Подобед, Порфирий Артемьевич (1886—1965) — русский советский актёр и режиссёр.
 Подобед, Иван Романович (1922—2010) — советский генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками Уральского военного округа (1974—1984).
 Подобед, Ольга Викторовна (род. 1979) — белорусская баскетболистка и тренер.
 Иванова-Подобед, Софья Васильевна (1887—1953) — советский рентгенолог, возглавляла отделение неотложной рентгенологии Московского НИИ имени Склифосовского.

См. также 
 Подобедов